Světová skupina byla nejvyšší úrovní ve Fed Cupu, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci semifinále měli zaručenou účast v nadcházejícím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Pavouk

1. Kolo

Rusko - Čína

Francie - Itálie

Spojené státy americké - Argentina

Česko - Španělsko

Semifinále

Itálie - Rusko

Česko - Spojené státy americké

Finále

Itálie - Spojené státy americké 

Světová skupina 2009